Villaécija ist der Familienname folgender Personen:

Alex Villaécija (* 1990), spanischer Schwimmer
Erika Villaécija (* 1984), spanische Schwimmerin